

Gasthuisstraat (Beerse), een straat in de gemeente Beerse
 Gasthuisstraat (Brussel)/Rue de l'hôpital, een straat in de stad Brussel
 Gasthuisstraat (Dendermonde), een straat in de stad Dendermonde
 Gasthuisstraat (Mechelen), een straat in de stad Mechelen
 Gasthuisstraat (Meerhout), een straat in de gemeente Meerhout
 Gasthuisstraat (Merchtem), een straat in de gemeente Merchtem
 Gasthuisstraat (Nijlen), een straat in de gemeente Nijlen
 Gasthuisstraat (Poperinge), een straat in de stad Poperinge
 Gasthuisstraat (Ranst), een straat in de gemeente Ranst
 Gasthuisstraat (Turnhout), een straat in de stad Turnhout

Gasthuisstraat (Bredevoort), een straat in het oude centrum van het stadje Bredevoort
 Gasthuisstraatje, een straat in de binnenstad van Groningen
 Gasthuisstraat (Haarlem), een straat in de binnenstad van Haarlem
 Gasthuisstraat (Kampen), een straat in het oude centrum van de stad Kampen
 Gasthuisstraat (Tilburg), een buurt in de plaats Tilburg
 Gasthuisstraat (Utrecht), een straat in de stad Utrecht
 Gasthuisstraat (Venlo), een straat in de binnenstad van Venlo
 Gasthuisstraat (Zaltbommel), een straat in de plaats Zaltbommel